Avok steht für:

 Avok I, Îlot Avok I, unbewohnte Insel von Vanuatu (Provinz Malampa)
 Avok II, Îlot Avok II, Insel von Vanuatu (Provinz Malampa)
 Avok (Sprache), ozeanische Sprache aus Vanuatu